Bistahieversor ("destruidor de Bistahi") é um gênero de dinossauro terópode do período Cretáceo Superior do Novo México. Há uma única espécie descrita para o gênero Bistahieversor sealeyi e já foi considerado uma espécie de Daspletossauro. Holtz deu 9 metros de comprimento e um peso aproximado de um Rinoceronte.

Tyrannosauroidea
Espécies fósseis descritas em 2010